Žitomír může být:
 Žitomír (jméno) – mužské křestní jméno.
 Žitomír (město) – počeštěný název ukrajinského města Žytomyr.